Freeman House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Freeman House (New York), ID-Nr. 82001062
 Freeman House (Gates County, North Carolina), ID-Nr. 82003454
 Freeman House (Hertford County, North Carolina), ID-Nr. 71000591